Guantanamo (på spansk Guantánamo) kan hentyde til:

 Guantanamo – en cubansk by
 Guantanamo-bugten – en bugt ved denne by
 Guantanamo Bay Naval Base – en amerikansk flådebase ved denne bugt
 Guantanamo-lejren – en fangelejr ved denne flådebase
 Guantanamo-provinsen – en cubansk provins
 Guantanamo (sang) – en sang af Outlandish